Andy Kühne (ur. 19 listopada 1987 w Annaberg-Buchholz) – niemiecki biegacz narciarski, zawodnik klubu WSC Erzgebirge Oberwiesenthal.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Andy Kühne pojawił się 26 lutego 2005 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Schilpario, gdzie zajął 68. miejsce w kwalifikacjach do sprintu techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zajął między innym ósme miejsce w biegu łączonym na 20 km. Rok później, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Malles Venosta zajął 22. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym, a w biegu na 15 km klasykiem był osiemnasty. Na mistrzostwach świata młodzieżowców startował także w dwóch kolejnych latach, ale osiągał słabsze wyniki.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2011 roku w Otepää, zajmując 37. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. Pierwsze punkty zdobył niedługo później, 4 lutego 2011 roku w Rybińsku, gdzie zajął 26. miejsce w biegu łączonym na 20 km. W klasyfikacji generalnej sezonie 2010/2011 zajął ostatecznie 156. miejsce. Jak dotąd nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, jednak 6 lutego 2011 roku w Rybińsku wraz z kolegami zajął trzecie miejsce w sztafecie. W 2011 roku został mistrzem Niemiec w biegu na 10 km techniką dowolną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Kühne nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Annaberg-Buchholz